USS Finback je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Finback (SS-230) 
 USS Finback (SSN-670)

Finback